Desa Sumberwuluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberwuluh (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 112,39), Jawa Timur, 
 Desa Sumberwuluh (administrativ by i Indonesien, lat -8,19, long 113,03), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar